Die Rad-Bundesliga 2017 ist eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer organisiert wird.

Die Bundesliga umfasst vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen, Masters und Junioren. Zudem gibt es Teamwertungen. 

Die Klassen bestreiten jeweils bis zu neun verschiedene Rennen bundesweit, dabei starten Junioren und Masters gemeinsam, wie das in anderen Ländern schon gängige Praxis ist. In der Männerklasse dürfen an den Rennen nur Mannschaften starten, denen mindestens vier Fahrer der Altersklasse U23 angehören.

Bei den Männern haben 23 Mannschaften, bei den Frauen acht, bei den Junioren 14 und bei den Juniorinnen fünf Mannschaften ihre Teilnahme angemeldet.

In den Masterklassen werden insgesamt 100 Sportler zugelassen, sowohl Einzelfahrer wie auch Mannschaft. Startberechtigt sind alle Sportler ab Jahrgang 1977 und älter; auch anerkannte Flüchtlinge der Jahrgänge 1977 bis 1968 sind zugelassen. Die Zusammenlegung der Klassen Junioren und Masters stießen bei Radsportlern auf Kritik: Dadurch verliere die Bundesliga an Wert.

Termine

Resultate

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website
 Generalausschreibung des BDR
 Reglement

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2017
2017
Sportsaison 2017